VSG steht als Abkürzung für:

 Flughafen Luhansk, IATA-Code
 Variable Surface Glycoprotein, ein Oberflächenantigen von Parasiten
 Verbund-Sicherheitsglas
 Verein für sexuelle Gleichberechtigung, eine Münchner Schwulengruppe (1974–1998)
 Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
 Vereinigte Schmiedewerke GmbH, Bochum (mittlerweile wieder Bochumer Verein)
 Vereinigte Stadtwerke, ein Versorgungsunternehmen in Schleswig-Holstein
 Verkehrs-Service GmbH, Tochtergesellschaft der WSW Wuppertaler Stadtwerke
 Verkehrssicherstellungsgesetz
 Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen
 Villeneuve-Saint-Germain-Gruppe, altneolitische Kulturgruppe in Frankreich
 Vogelschutzgebiet
 Vorschaltgerät, Vorrichtung zur Strombegrenzung bei Gasentladungslampen und Leuchtstofflampen
 Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz, die Unfallverhütungsvorschriften der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
 VSG GmbH, Dienstleistungsunternehmen in den neuen Ländern, Tochter des Energiekonzerns Vattenfall (Deutschland)

Siehe auch:

Abkürzung